Il singolare del torneo di tennis Brindisi Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Galo Blanco che ha battuto in finale Francisco Fogues-Domenech 7-5, 1-6, 7-5.

Teste di serie 

 Galo Blanco (Campione)
 Martín Vassallo Argüello (primo turno)
 Álex Calatrava (primo turno)
 Marc López (primo turno)

 Alessio Di Mauro (primo turno)
 Renzo Furlan (primo turno)
 Salvador Navarro (primo turno)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brindisi Challenger 2003